Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2011/12 odbyły się po raz czternasty pod tą nazwą, a po raz 115. w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 23 lipca 2011, a zakończyły 13 maja 2012.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej, po rozegraniu 33. kolejek liga została podzielona na dwie części - spadkową i mistrzowską. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką zespołów ze swojej części tabeli. Obrońcą tytułu był Rangers, po wygraniu zeszłorocznych zawodów.

Podsumowanie

Tytuł mistrzowski powędrował na Celtic Park. Drużyna zakończyła sezon z 20-punktową przewagą nad zespołem Rangers. Ekipa z Ibrox ze względu na problemy finansowe została zdegradowana do Scottish Third Division. Dzięki temu drugie miejsce w rozgrywkach przypadło Motherwell. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Dundee United. Ostatnią lokatę w Scottish Premier League zajął Dunfermline Athletic, który razem z Rangersami pożegnał się z Ekstraklasą.

Dzięki zwycięstwu w lidze, Celtic wywalczył sobie prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów, podobnie jak Motherwell. Dundee United, Heart of Midlothian i St. Johnstone miały możliwość reprezentowania Szkocji w rozgrywkach Ligi Europy.

Stadiony

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 

Spadek z Premier League

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:5pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 spotkania każdy zespół rozegrał z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas meczów w kolejkach 23–33, każdy zespół gra tylko jeden mecz ze wszystkimi pozostałymi drużynami (u siebie albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów w kolejkach 34–38, każdy zespół gra z każdą z pięciu drużyn w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy 
Najlepsi strzelcy Scottish Premier League.

Zobacz też
Kryzys finansowy Rangers F.C.

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2011 w Szkocji
2012 w Szkocji